La Olmeda puede referirse a:
 Villa romana La Olmeda, yacimiento arqueológico de época romana en la provincia de Palencia, España.
 La Olmeda, localidad del Burgo de Osma-Ciudad de Osma, en la provincia de Soria, España.
 La Olmeda de Jadraque, municipio de la provincia de Guadalajara, España.